Dies ist eine Liste der Verkehrsminister Norwegens. Verkehrsminister (norwegisch: Samferdselsminister) werden seit 1946 ernannt und gehören dem Samferdselsdepartementet an. Seit Oktober 2021 ist Jon-Ivar Nygård von der Arbeiderpartiet Verkehrsminister.

Weblinks 
 Liste der Verkehrsminister auf der Webseite der Regierung (norwegisch)

!
Norwegen
Verkehrsminister